Carlos Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón (1896-1984), jurista espanyol;
 Carlos David Ruiz (1971-), futbolista argentí;
 Carlos Ruiz Aránega (1983-), futbolista espanyol;
 Carlos Ruiz (beisbolista) (1979-), beisbolista panameny;
 Carlos Ruiz Camino "Carlos Arruza" (1920-1966), torero espanyol;
 Carlos Ruiz Gutiérrez (1979-), futbolista guatelmatec;
 Carlos Ruiz Herrero (1948-), futbolista basc;
 Carlos Ruiz Zafón (1964-), escritor català;
 José Carlos Ruiz (1936-), actor mexicà;
 Carlos Ruiz García-Quijada, militar espanyol;
 Ruz (1959-) àlies del caricaturista salvadoreny Carlos A. Ruiz.